Тази страница представя турнира за Царската купа, проведен през сезон 1940.

Осминафинали 

 СП 39 – пълно име – Скобелев-Победа 39.

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал 

 Левски (Русе) не пристига за финала в София поради спорове, относно поемането на разноските за Пътуването с БНСФ. След отказа на русенци за участие в отложения финал е поканен Спортклуб (Пловдив).

 
Голмайстори:

 За ФК 13: Д. Николаев и Кр. Стоичков;
 За Спортклуб: Бъзовски (ФК 13) – автогол.

Източници 
 bulgarian-football.com
 Репортаж от мача Бдин (Видин) - Левски (Русе)

4
1940 година в България